Plusieurs canons ont eu un calibre de , parmi ceux-ci :
Des canons français :
 le canon de 75 mm modèle 1897 ;
 le canon de 75 mm modèle 1908 ;
 le canon de 75 mm modèle 1912 Schneider ;
 le canon de 75 mm modèle 1924 ;
Des canons américains :
 le canon de 75 mm Mod 1917 ;
 le canon de 75 mm modèle 1916.